Мальта начала принимать участие в Евровидении с 1971 года. На первых порах Мальта не имела успеха на конкурсе и после конкурса 1975 года прекратила участие. Вернувшись на конкурс в 1991 году, Мальта добилась восьми подряд попаданий в десятку лучших; в 2002 и 2005 годах представители Мальты занимали второе место. В последние годы результаты Мальты заметно ухудшились: в 2006 году она заняла последнее место, в конкурсах 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 и 2022 годов не прошла в финал. В 2021 году Мальта вышла в финал и заняла 7 место.

Несмотря на такие противоречивые результаты, Мальта является самой успешной из тех стран, что никогда не побеждали в конкурсе: они дважды были вторыми и дважды — третьими.

За 24 раза участия в финале Мальта получила 1843 балла, а в полуфинале — 971 балл.

Участники

История голосования

Баллы, данные Мальтой

Баллы, полученные Мальтой

Фотогалерея

Ссылки 
 страница Мальты на eurovision.tv